Halbritter ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Halbritter (1908–2002), deutscher Bildhauer, Zeichner und Grafiker

 Kurt Halbritter (1924–1978), deutscher satirischer Zeichner und Karikaturist
 Ray Halbritter (* 1951), US-amerikanischer Manager, Chief Executive Officer der Oneida Nation
 Walter Halbritter (1927–2003), deutscher Politiker (SED), Leiter des Amtes für Preise in der DDR

Siehe auch:

 Halbritter (Name)